TV Jornal - emissora de televisão brasileira sediada no Recife, Pernambuco
 TV Jornal Interior - emissora de televisão brasileira sediada em Caruaru, Pernambuco
 TV Jornal (Teresina) - emissora de televisão brasileira sediada em Teresina, Piauí
 TV Canção Nova Aracaju - emissora de televisão brasileira sediada em Aracaju, Sergipe, anteriormente TV Jornal

Jornal